Houle steht für:

 einen kanadischen Landmaschinenhersteller, siehe GEA Farm Technologies
 Île Houle, Insel vor der Küste des Adélieland, Antarktika

Houle ist der Familienname folgender Personen:

 François Houle, kanadischer Sopransaxophonist und Klarinettist
 Glenn Houle († 2015), US-amerikanischer Komponist
 Hugo Houle (* 1990), kanadischer Radrennfahrer
 Marc Houle (* 1972), kanadischer Techno-Produzent und DJ
 Réjean Houle (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Hule
 Huhle